Любенец — топоним:

 Любенец — село в Сливенской области Болгарии, в общине Нова-Загора
 Любенец — деревня в Батецком районе Новгородской области России